Хафиз — человек, выучивший наизусть весь Коран

Персоналии с данным именем
 Хафиз Таныш (1549/1552 — неизв.) — историк Центральной Азии, поэт.
 Хафиз Ширази (1326—1390), также Хафиз, Гафиз — персидский поэт и суфийский мастер.

 Хафиз-и Абру (1430/1451— неизв.) — иранский историк, географ.

 Аль-Хафиз Лидиниллах (1076—1149) — халиф Фатимидского халифата, правивший с 1130 по 1149 год.

См. также 
 Хафез
 Хафс аль-Куфи